Fürth peut faire référence à :
 Fürth, ville allemande de la Moyenne-Franconie, en Bavière ;
 Fürth, commune allemande de l'arrondissement de la Bergstraße, en Hesse.

Autres 
 Otto von Fürth (1867-1938), médecin et chimiste autrichien.

Voir aussi